

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Janowo – część miasta Bydgoszcz
 Janowo – część miasta Rumia

Miejscowości na Białorusi 
 Janowo – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim, w sielsowiecie Wielkie Łuki
 Janowo – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Wołkowysk
 Janowo – chutor w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Janowo – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim
 Janowo − wieś w obwodzie homelskim, w rejonie wietkowskim
Janowo – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł
Janowo – dawny folwark i osada w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Parafianowo
 Janowo – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda
 Janowo – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda
 Janowo – dawna wieś, obecnie część Sławszczyzny w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Miory
Janowo – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.
 Janowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze
 Janowo – dawny majątek, obecnie w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Dokszyce
 Janowo – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.
 Janowo – część agromiasteczka Łomasze na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Łomasze.
 Janowo – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.
 Janowo – dawny folwark. Tereny, na których był położony leżą obecnie na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.

Miejscowości w Bułgarii 
 Janowo – wieś w obwodzie Błagojewgrad, w gminie Sandanski

Miejscowości na Litwie 
 Janowo – część wsi Komaryszki na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.
 Janowo – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, starostwie Daugieliszki Nowe.

Miejscowości w Rosji 
 Janowo – wieś w osiedlu wiejskim Mierlinskoje rejonu krasninskiego w obwodzie smoleńskim
 Janowo – wieś w murygińskim osiedlu wiejskim w rejonie poczinkowskim (obwód smoleński)
 Janowo – wieś w osiedlu wiejskim Pionierskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim

Administracja 
 Janowo – gromada w powiecie hajnowskim
 Janowo – gromada w powiecie kwidzyńskim
 Janowo – gromada w powiecie nidzickim
 Janowo – gromada w powiecie rypińskim

Zobacz też 
 Janowo-Cegielnia – osada w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Strzałkowo
 Janowo-Holendry – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w gminie Strzałkowo
 Janowo Leśne – przysiółek w województwie pomorskim, w powiecie malborskim, w gminie Stare Pole
 Janów